Jean Dubois auteur compositeur interprète, se définit comme un chanteur de terrain.

Biographie 

Jean Dubois est né dans les Deux-Sèvres en 1962. Son père écrit des chansons en parler poitevin. Dans les années 80, il compose entre folk, rock et chanson de cabaret, et débute en plein air, dans la rue et sur les scènes rurales, un parcours qui l’amène en 1989 aux Découvertes du Printemps de Bourges. 

Il quitte Poitiers pour Clichy, puis pour Cergy-Pontoise. Il fonde, avec le saxophoniste Claude Cordier, le duo « Les Jean Dubois » qui tourne jusqu’en 1995 « (festivals d’Aurillac, Sotteville ; Francofolies de La Rochelle). Pascal Sevran lui ouvre régulièrement les portes de La Chance aux chansons. En 1996, Jean Dubois reprend le travail en solo et fréquente à Paris les lieux et les milieux de la chanson d’auteur (Limonaire, Picardie, Ogresse, Connétable, Centre de la Chanson, Forum Léo Ferré). En 1997, il enregistre l’album trio « Chansons Pour Les Gens », fruit des rencontres avec Yannick Le Nagard, Yannick Delaunay et les productions Le Loup Du Faubourg. Il joue à plusieurs reprises à Kladno en République Tchèque, en Belgique (Liège, Bruxelles, Esneux) et aux États-Unis (Detroit, Boston, Washington).

En , il se produit trois semaines au Théo-Théâtre, dans le 15e arrondissement de Paris, sans micro. La même année, il monte un spectacle des chansons de Yannick Delaunay, en duo avec la comédienne Hélène Viaux. Puis, il participe de 2007 à 2010 au projet de la chanteuse Julie Marx, « Le Julbox ». 

Début 2010, il s'entoure du groupe Les Accompanieurs : Julien Brillon à la basse, Sylvain Gravé aux percussions, et Arnaud Le Coq à la guitare. Il se produit aussi en duo avec Arnaud Le Coq ou Julien Brillon, ou en trio avec une partie des Accompanieurs. En 2014, une session d'enregistrement en Ardèche aboutit à une maquette qui ne donnera pas lieu à une publication. Le groupe se sépare en 2015 après deux derniers concerts au Limonaire (Paris), lieu qui l'a vu naître.

Jean poursuit la route en solo, alternant concerts de ses propres chansons et du répertoire d'auteurs-compositeurs comme Jean-Roger Caussimon, Brassens, Léo Ferré, ou encore Ulysse Dubois, son père, concerts de commande sur un thème, ou florilèges de chansons française. Il donne, en trio avec Claire Gillet, contrebasse, et Marc Gauthier, batterie, des concerts entièrement consacrés à l'oeuvre de Bob Dylan.

Guitariste et chanteur dans la troupe appelée "Le Bal Du Limonaire", il est aussi pianiste d'accompagnement pour deux chorales de Vitry-sur-Seine, sa ville d'habitation.

Discographie

Albums

 1997 : Chansons Pour Les Gens (Production édition Le Loup du faubourg)
 2003 : Cela dit (Autoproduit / Le Loup du faubourg)
 2014 : Il faut que j'te voie (Non publié)

Participation

 2005 Brassens et compagnie
 2009 Cabaré das utopias (Reprise à Sao Paulo du "Cabaret des utopies" créé par le Groupe Incognito
 Depuis 2011, Festival d'Anères - Cinéma muet, piano parlant

Lien externe 
 Site officiel

Nouvelle scène française
Naissance en 1962
Naissance dans les Deux-Sèvres